Flavien Enzo Thiedort Boyomo (7 de octubre de 2001) es un futbolista franco-camerunés que juega como defensa central en el Albacete Balompié de la Segunda División de España.

Trayectoria 

Boyomo se unió a la Academia del Blackburn Rovers en 2016, procedente del Toulouse FC. En principio formaría parte del juvenil pero más tarde llegaría a jugar en el equipo sub 23 del club inglés.

El 12 de agosto de 2020 se anunció su fichaje por el Albacete Balompié de la Segunda División de España, para jugar en principio cedido en el Atlético Albacete de Tercera División.

El 26 de septiembre de 2020, debuta en la Segunda División de España en un encuentro frente al CF Fuenlabrada que acabaría con derrota por un gol a cero, en el que el defensa jugaría los 90 minutos de partido. 30 días más tarde, concretamente frente al Rayo Vallecano hace su primer gol con la elastica manchega con tan solo 19 años.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 

 Ficha en Transfermarkt

Futbolistas de Francia
Futbolistas del Albacete Balompié